Museu de Arte Contemporânea de Elvas
Mace: The Dark Age
Mace Windu